Koroča může být:
 Koroča (město) – město v Bělgorodské oblasti v Ruské federaci
 Koroča (řeka) – řeka v Bělgorodské oblasti v Ruské federaci